

Chimica 
 R49 – una delle Frasi R delle etichette di pericolo delle sostanze chimiche

Trasporti 
 R49 – strada regionale Warrenton – Zwingli (Sudafrica)